Geay steht für:

französische Gemeinden:
 Geay (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Geay (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres

Personen:
 Gabriel Geay (* 1996), tansanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Gérard Geay (* 1945), französischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Lucien Geay (1900–1976), französischer Kolonialbeamter